Asaf kan syfta på:

 2023 Asaph – en asteroid i huvudbältet

Personer
Asaph Hall (1829‒1907), en amerikansk astronom
 Joel Asaph Allen (1838–1921), en amerikansk zoolog

Geografi
 St. Asaph (community) – i kommunen Denbighshire
 St. Asaph ‒ en stad i Denbighshire, Wales
 Saint Asaph Bay – en vik i Northern Territory

Se även
Asaf